Фінля́ндія може означати:

 Фінляндія — сучасна держава у Північній Європі.

В культурі 

 «Фінляндія» — симфонічна поема Яна Сібеліуса (1899—1900).
 — вірш Олени Гуро (1913).
 — концертний зал у Гельсінкі, збудований за проектом Алвара Аалто у 1967—1975 роках.
  — финская национальная премия в области художественной литературы, вручаемая с 1984 года.

Кораблі 

 «Фінляндія» — галера 1743 року.
 «Фінляндія» — галера 1773 року.

Інше 

 «Фінляндія» — торгівельна марка горілки.

Див. також 

 Шведська Фінляндія
 Велике князівство Фінляндське
 Pro Finlandia